Александро́поль — название населённых пунктов.

Армения 
 Александрополь — прежнее название города Гюмри.

Греция 
 Александруполис — город.
 Александруполис (дим) — община.
  — железнодорожная станция.
  — железнодорожная линия.
  — железнодорожная линия.
  — древний город, основанный Александром Македонским, после подавления восстания .

Казахстан 
 Александрополь — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Александрополь — упразднённое село в Славгородском районе Алтайского края.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Александрополь — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Александрополь — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Александрополь — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Александрополь — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Александрополь — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Александрополь — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Александрополь — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Александрополь (до 2016 года — Ро́зовка) — село в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Александрополь — село в Белокуракинском районе Луганской области.